Il doppio del torneo di tennis Kremlin Cup 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Hendrik Jan Davids e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale John Fitzgerald e Anders Järryd  6–4, 7–6.

Teste di serie

  Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
  Gilles Bastie /  Veli Paloheimo (primo turno)

  John Fitzgerald /  Anders Järryd (finale) 
  Petr Korda /  Cyril Suk (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Kremlin Cup 1990